Le PSA Masters 2006 est l'édition 2006 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule aux Bermudes  du 2 au .

Le champion du monde Amr Shabana l'emporte en finale face à Peter Nicol et s'empare de la  place mondiale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash aux Bermudes
PSA World Series 2006
Sport en avril 2006
PSA Masters